Ирвинг против Липштадт — судебный процесс в Великобритании, проходивший с 1996 по 2000 год. Сторонами процесса являлись британский писатель Дэвид Ирвинг как истец и американский историк Дебора Липштадт и издательство Penguin Books как ответчики. Ирвинг обвинял своих оппонентов в клевете и нанесении ими ущерба его научной и деловой репутации. 

Слушание в суде началось 11 января и завершилось 11 апреля 2000 года. Суд признал правоту Липштадт и издательства. Процесс вызвал большое внимание общественности, причём не только в Великобритании.

Конфликт 
В 1993 году американский историк Дебора Липштадт опубликовала книгу «Отрицание Холокоста: усиливающиеся нападки на правду и память», посвящённую отрицателям Холокоста и их аргументации, в частности писателю Дэвиду Ирвингу. Она охарактеризовала Ирвинга как одного из наиболее опасных неонацистов и отрицателей Холокоста, поскольку он значительно умнее и образованнее обычных маргинальных последователей Гитлера и пропагандирует свои взгляды гораздо тоньше и продуманнее.

Поначалу единственной реакцией Ирвинга на выход книги было появление на одном из выступлений Липштадт в Атланте, где он повторил своё давнее обещание выдать 1000 долларов каждому, кто докажет историческую достоверность «окончательного решения еврейского вопроса».

В 1996 году Ирвинг подал иск в британский суд на Дебору Липштадт и издательство Penguin Books, с обвинением в клевете и нанесении ущерба своей научной и деловой репутации. Ирвинг подчеркивал, что выступает не против права своих противников иметь собственное мнение и подвергать нападкам чужое, а против клеветы и обвинений в неонацизме.

Учитывая тот факт, что бремя доказательств в британском суде возложено на ответчика, Деборе Липштадт и издательству пришлось нелегко. Проблема была в том, что для выигрыша дела ответчики должны были доказать, что Ирвинг сознательно искажал исторические факты, то есть что Холокост — реальное историческое событие.

Липштадт наняла для участия в процессе королевского адвоката , солиситора  и Джеймса Либсона, а издательство — юристов Кевина Бэйса и Марка Бэтмана, специализирующихся на делах о клевете.

Слушание дела в суде началось 11 января 2000 года.

Судебная экспертиза 
Ответчики пригласили в качестве эксперта британского историка Ричарда Эванса, специализировавшегося на истории нацистской Германии. Он исследовал книги, публикации и выступления Ирвинга, чтобы выяснить, было ли отрицание Холокоста следствием намеренных манипуляций, вызванных политическими интересами и убеждениями Ирвинга. Эванс обнаружил в работах Ирвинга ряд случаев, в которых он использовал фальшивые документы, игнорировал документальные доказательства, избирательно цитировал источники, вырывая фразы из контекста.

В частности, Ирвинг сильно преувеличил число погибших от бомбардировки Дрездена союзниками и преуменьшил число погибших от Холокоста. При этом он постоянно использовал некорректные сравнения между этими бомбардировками и Холокостом, используя как подлинные, документы, про которые было достоверно известно, что они поддельные.

Ирвинг утверждал, что Гитлер ничего не знал о Холокосте. Эванс доказал, что это не соответствует действительности, и что Ирвинг игнорировал десятки достоверных источников в пользу проведения собеседований с предвзятыми лицами, вроде личного водителя Гитлера. Эванс также выявил, что некорректная методика, с помощью которой Ирвинг проводил интервью, позволяла получать свидетельство, подтверждающее позицию Ирвинга.

Ирвинг утверждал, что никакого Холокоста как системы уничтожения не было. Ирвинг также утверждал, что число погибших от Холокоста составляет менее 1 млн человек, и что большинство этих смертей были результатом болезней, а не целенаправленного уничтожения. Эванс показал, что это не соответствует действительности, продемонстрировал искажение Ирвингом исторических документов: он отвергал множество достоверных источников в пользу отдельных спорных и сомнительных. Ирвинг отвергал подлинность исторических документов, которые опровергали его позицию даже тогда, когда никаких оснований сомневаться в них не было. В частности, он неоднократно утверждал, что дневник Анны Франк является подделкой, даже после судебной экспертизы, подтвердившей аутентичность документа.

Ирвинг утверждал, что каких-либо газовых камер, созданных для уничтожения евреев и других узников нацизма, никогда не существовало. Эванс доказал, что это неверно, и продемонстрировал, каким образом Ирвинг пришёл к этому выводу. Ирвинг опирался, в частности, на дневники Геббельса без учёта контекста. В частности, он поочередно использовал оригинал и перевод на английский таким образом, чтобы, будучи вырванными из контекста, цитаты подтверждали его позицию.

Кроме того, Эванс выявил связи между Ирвингом и известными антисемитскими организациями. Им были обнаружены многочисленные примеры прямых расистских и антисемитских заявлений Ирвинга.

На процессе выступили также ряд других экспертов:
 Профессор Петер Лонгерих, преподаватель немецкого отделения в Колледже Холлоуэй Лондонского университета, специалист по нацизму и истории Третьего рейха. Он дал показания о существовании специальной политики истребления европейского еврейства нацистами и о роли Гитлера в преследовании евреев.
 Роберт Ян ван Пелт, профессор архитектуры в школе архитектуры Университета Уотерлу (Канада). Он представил суду заключение о строительстве и использовании Освенцима именно как лагеря смерти.
 , американский профессор истории  (Такома, штат Вашингтон). Дал показания о методах «окончательного решения еврейского вопроса», в том числе о расстрелах евреев на Востоке и удушении их газом в лагерях смерти (помимо Освенцима).
 , профессор политологии Свободного университета Берлина. Представил заключение о связях Ирвинга с ультраправыми и неонацистами, в том числе в Германии.

Выводы Ричарда Эванса и других экспертов позволили защите выиграть процесс. Впоследствии Эванс написал книгу об этом деле под названием «Ложь о Гитлере: История, Холокост, и суд с Дэвидом Ирвингом» (). Книга Эванса под названием  представлена на сайте Университета Эмори.

Итог суда 
11 апреля 2000 года судья  огласил 333-страничное решение. Претензии Ирвинга были отвергнуты, он получил требование оплатить 3 млн фунтов в качестве компенсации судебных издержек.

Суд установил, что Ирвинг неоднократно делал заявления с целью преуменьшить масштабы Холокоста. По мнению суда, Ирвинг намеренно манипулировал данными и это было вызвано его антисемитизмом. В судебном решении Ирвинг назван антисемитом и расистом, связанным с неонацистскими организациями.

Апелляция 
Ирвинг не согласился с выводами суда и подал апелляцию. Она была рассмотрена в суде в июле 2001 года, сам он на суде не присутствовал. Адвокат Ирвинга Дэвис утверждал, что его клиент мог проявить небрежность как историк, но он не лгал преднамеренно. Тем не менее, апелляционные судьи пришли к выводу, что вердикт судьи Грея был образцом «полноты и стиля» и оставили его в силе. Апелляция Ирвинга была отклонена, сам он на суд не явился.

21 мая 2002 года судья постановил, что некредитоспособность Ирвинга не поможет избежать ему ответственности перед законом. Для оплаты судебных издержек Ирвинг был вынужден продать свой дом в Англии, а также объявил себя банкротом.

Отклики 
Процесс вызвал большое внимание общественности, причем не только в Великобритании. По итогам процесса журналист Дэвид Гуттенплан опубликовал книгу, в которой изложил взгляды обеих сторон. Многие крупные газеты комментировали процесс и вердикт суда. В частности, Нью-Йорк Таймс написала:

Этот вердикт не оставляет камня на камне от утверждения, что Ирвинг — это нечто большее, чем доморощенный защитник Гитлера

Решение суда активно обсуждалось в академической среде. Так, британский историк   приветствовал вердикт. Он считает, что речь идет не только о прошлом, но и о будущем. По его мнению, отрицание Холокоста есть попытка реабилитации нацизма. Американский историк Дэниэл Голдхаген полагает, что в суде исторические вопросы не решаются, а Ирвинга вообще не следует принимать всерьёз: само обсуждение, был ли Холокост в реальности, является абсурдным, как обсуждение вопроса, было ли рабство в США, или является ли историческим фактом Вторая мировая война.

Киновоплощение 

 Отрицание (фильм)

Примечания

Литература 
 
 
 D. Guttenplan, The Holocaust on Trial, W.W. Norton and Co, New York, London, 2001

Ссылки 

 

Судебные процессы в Великобритании
Отрицание Холокоста в Великобритании
События Холокоста
2000 год в Великобритании
Конфликты 2000 года